Таблиця медалей Олімпійських ігор 2002 — це перелік Національних олімпійських комітетів, показаний за кількістю медалей, здобутих під час XIX Зимових Олімпійських ігор, що проходили з 8 по 24 лютого 2002 року у місті Солт-Лейк-Сіті, Юта, США. У змаганнях брали участь близько 2400 спортсменів з 77 країн світу. Всього відбулося 78 змагань з семи видів спорту.

Таблиця 
Легенда

Посилання 
 

Зимові Олімпійські ігри 2002
2002